Días Felices es una banda de zona norte del Gran Buenos Aires, formada por Milhouse Palacios en el año 2000 con influencias en el hardcore y el punk y que sigue tocando al día de hoy. La banda ha realizado tours dentro de Argentina, Sudamérica y Estados Unidos.

Historia 
Días Felices nació en el año 2000, formada por Milhouse Palacios, junto con algunos amigos de la secundaria.

Con sus inicios en el punk y varios cambios de formaciones en el camino, Días Felices ha realizado tours por Argentina, Sudamérica, y a comienzos de 2008 realizaron el Finding Our Destiny Tour, que los llevó por toda la costa oeste de los Estados Unidos.

En el año 2001 editan su primer disco, llamado Lágrima Interior, editado por Radicheta Records, sello independiente de Milhouse. Disco que también fue editado en Perú por el sello Sonic. Luego de tocar ese mismo año y los siguientes, en varias partes del país, en 2003, editan un EP de cuatro canciones, llamado Mi Camino, nuevamente por el sello del cantante, que ahora pasaba a llamarse Ama Dablam Records.

Con varias presentaciones en el 2003 en el territorio argentino, en las que compartieron escenario con bandas del género, tales como Smitten, Asphix, Boom Boom Kid, entre otros, entran al estudio para grabar un nuevo disco de larga duración, al que llamarían Colores. Este disco fue editado en Argentina por Ama Dablam Records, y en Chile paralelamente, por el sello En Tus Venas. Ese año la banda haría su primera gira internacional, con algunas presentaciones en Chile, lugar al que volverían nuevamente, algunos meses después.

En el año 2005 debido a algunos problemas entre los integrantes, la banda decide separarse por tiempo indefinido. De esta manera, Días Felices se mantuvo fuera de los escenarios por dos años. 

Tras realizar algunas presentaciones de manera solista, Milhouse Palacios, ya en el año 2007, decide ir en busca de Juan Terradas, antiguo bajista de la banda, para rearmar al grupo y grabar un nuevo disco. Es así como en julio de ese mismo año, Días Felices retorna a los escenarios, con un show en Capital Federal, con nueva formación, y la incorporación de Francisco Tufró, ex Portelefono y Squarepants, y Damian Russo. Algunos meses después, graban un nuevo EP, llamado Soy así, solo así, lo lamento, editado por Ama Dablam Records y Jehanne Music.

En febrero del siguiente año, realizan el primer tour por Estados Unidos. Un tour que los llevó por siete estados de dicho país, durante más de treinta días, con más de 25 shows.

Para Cambiar el mundo 
A fines de 2008 la banda entra a los estudios El Cangrejo, a grabar su nuevo disco de larga duración, con la producción artística de Goy Ogalde y Charlie Desidney. Bajo el título Para Cambiar el Mundo, la banda editará en junio de 2009 su nueva placa, editada por Tommy Gun Records y Universal Music.

Compromiso y mensaje 
La banda ha declarado en varias oportunidades su compromiso social hacia los jóvenes y hacia el mundo. Su mensaje en este nuevo disco se basa en la paz mundial y la no violencia, manteniendo siempre firme en sus letras, las historias de amor y melancolía y ante todo, una actitud positiva.

Discografía 

 Lágrima interior (2001)
 Mi camino (2003) - EP
 Colores (2004)
 Soy así, solo así, lo lamento (2007) - EP
 Para cambiar el mundo (2009)

Referencias 
 
 
 Myspace Oficial
 Entrevista a Milhouse Palacios
 Historia de Días Felices Indyrock (España)

Enlaces externos 
 Website Oficial de la banda
 Películas (videoclip)

Grupos de rock de Argentina
Grupos de pop punk de Argentina
Grupos de post-punk de Argentina
Grupos de punk rock de Argentina
Grupos de rock alternativo de Argentina